Михаи́л Изма́йлов: Измайлов, Михаил Иванович (1926—после 1985) — советский военнослужащий, начальник штаба бастующих заключённых 1-го  лаг. отделения Горлага во время Норильского восстания.
 
 Измайлов, Михаил Львович (1734—1799) — генерал-поручик из рода Измайловых.
 Измайлов, Михаил Никитич — русский воевода и дипломат XVI века.
 Измайлов, Михаил Петрович (ум. в 1787) — двоюродный брат Петра Ивановича Измайлова.
 Измайлов, Михаил Эльдарович (род. 1971) — российский гандболист и тренер, мастер спорта международного класса.